Osoby o tym nazwisku:
 Mithun Chakraborty – indyjski aktor i działacz społeczny
 Pritam Chakraborty – indyjski kompozytor filmowy
 Sabyasachi Chakraborty – indyjski aktor 
 S.A. Chakraborty – amerykańska pisarka